Яминский сельсовет

Белоруссия

Минская область 
 Яминский сельсовет Любанского района (упразднён в 2006 году)

Российская Федерация

Волгоградская область 
 Яминский сельсовет Алексеевского района